Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale John McEnroe 3–6, 6–1, 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 John McEnroe (finale)
 Tim Mayotte (Campione)
 Emilio Sánchez (terzo turno)
 Tim Wilkison (terzo turno)
 Karel Nováček (terzo turno)

 Tim Mayotte (semifinali)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Paul Annacone (quarti di finale)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Amos Mansdorf (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1987